Аба́мбреш, або Аба́нбреш (, , Абанбриш) — португальська власна назва. Старопортугальською — Абамбрес.

Топоніми

Абамбреш — парафія і село в Міранделі.
 Абамбреш (Матеуш) — село

Примітки

Джерела 
 Abambres